Hystrix kan syfta på:

 Hystrix (djur) – ett släkte av jordpiggsvin
 Hystrix (växter) – ett släkte av växter